Лома Сениза има више значења:

 Лома Сениза (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лома Сениза, Лас Транкитас (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику